Santa Comba Dão kan syfta på:

Angola 

 Uacu Cungo, ort, Cuanza Sul,

Portugal 

 Santa Comba Dão kommun, Viseu, 
 Santa Comba Dão (freguesia), Viseu,